Большое Заборье — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Заборье — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Большое Заборье — деревня в Лузском районе Кировской области.